Silviu Lung sr. (1956), Roemeens voetballer
 Silviu Lung jr. (1989), Roemeens voetballer